Эйси Кикка́ва (, настоящая фамилия Сато ; 13 февраля 1909 — 13 апреля 2006) — японский музыковед и педагог.

Биография 
Выпускник Токийского университета. Ученик Xисао Танабэ. В 1949 году возглавил Общество исследований музыки Азии (Токио). Считается одним из крупнейших исследователей японской музыки, в частности традиций исполнения на кото и сямисэне. В 1946—1969 годах преподавал в Токийском университете.

Сочинения 
 Хогаку кансё (Восприятие японской средневековой музыки). Токио: «Хобункан», 1952. 
 Хогаку то дзинсэё (Японская средневековая музыка и общество). Токио: «Хобункан», 1962. 
 История японской музыки (Осака, 1966 — Токио, 1974). 
 Японские инструменты. Общая редакция: Киккава Эйси. Составители: Кодзима Томико, Фудзии Томоаки, Миядзаки Маюми. — Токио: «Токио Сёсэки».

Награды 
 1952 — лауреат премии Японской академии наук

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 247 — ISBN 5-85270-033-9

Выпускники Токийского университета
Преподаватели Токийского университета
Персоналии:Префектура Хиросима